Rivière Sainte-Anne ist der Name folgender Flüsse:

in Québec, Kanada:
 Rivière Sainte-Anne (de La Pérade), in Les Chenaux, Mauricie,
 Rivière Sainte-Anne (du Nord), in La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale
 Rivière Sainte-Anne (des Monts), in La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Rivière Sainte-Anne (Île d'Anticosti), auf der Insel Île d'Anticosti, Minganie, Côte-Nord
 Rivière Sainte-Anne (Kamouraska), in Kamouraska, Bas-Saint-Laurent
 Rivière Sainte-Anne (Rimouski), in Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent

auf Réunion:
 Rivière Sainte-Anne (Réunion)